Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2020 vond plaats van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 augustus 2020 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center in de Amerikaanse stad New York. Het was de 92e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2020. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Dit evenement vindt normaliter plaats in Cincinnati, Ohio. Vanwege de coronapandemie werd het verplaatst naar New York, teneinde het reizen van de spelers te verminderen door dit toernooi en het daarop­volgende US Open op dezelfde locatie te organiseren.

Enkelspel 
Titelverdedigster Madison Keys was het zevende reekshoofd – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Datzelfde overkwam de als eerste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková.

De ongeplaatste Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toer­nooi. Op weg naar de eindstrijd had zij slechts één set hoeven prijsgeven, in de halve finale tegen de Britse Johanna Konta. Vervolgens werd de titel haar in de schoot geworpen doordat haar beoogde finaletegenstandster, de als vierde geplaatste Japanse Naomi Osaka, zich afmeldde wegens een hamstring-blessure. Azarenka wist voor de tweede keer het toer­nooi van Cincinnati op haar naam te schrij­ven. Het was haar 21e WTA-titel, de eerste sinds maart 2016. Zij won US$ 285.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het veertiende reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij de duimen moest leggen voor Naomi Osaka. Haar landgenote Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd, waar zij nog de tweede ronde bereikte. De derde Belgische, Alison Van Uytvanck, strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus had eveneens de route door het kwalificatietoernooi moeten volgen – in de tweede ronde van de hoofdtabel wist zij een set van de als derde geplaatste Serena Williams af te nemen, maar zij moest zich in de derde set tiebreak gewonnen geven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lucie Hradecká en Andreja Klepač bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Elise Mertens (België) en Aryna Sabalenka (Wit-Rusland), bereikte de kwartfinale. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een beenblessure van Mertens.

Het als derde geplaatste duo Květa Peschke en Demi Schuurs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Nicole Melichar en Xu Yifan in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Peschke had daar­naast 34 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schuurs tien.

Het Belgische koppel Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Cincinnati 2020
Cincinnati